Жак Плант Мемориал Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый вратарю с наилучшим средним показателем. Назван в честь  Жака Планта, известного канадского вратаря, члена Зала хоккейной славы.

Победители 
Выделены вратари так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший вратарь года CHL».

См. также 
 Лучший вратарь года CHL
 Лучший вратарь года OHL
 Дел Уилсон Трофи (WHL)

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека